Het seizoen 2009/10 van de Franse Ligue 1 was het 72e seizoen van de hoogste professionele Franse voetbalcompetitie, die van start ging op 8 augustus 2009 en eindigde op 15 mei 2010. Voor het eerst speelden alle clubs hun competitiewedstrijden met dezelfde wedstrijdbal, geleverd door Puma.

Gepromoveerde teams 
Drie teams promoveerden uit de Ligue 2 voor de start van het seizoen:
  RC Lens (kampioen)
 Montpellier HSC (tweede)
  US Boulogne (derde)

Gedegradeerde teams 
Drie teams degradeerden het vorige seizoen uit de Ligue 1:
  Le Havre AC
  FC Nantes
  SM Caen

Degraderende teams 
Drie teams degradeerden uit de Ligue 1 op het einde van het seizoen:
 Grenoble Foot 38
 US Boulogne
 Le Mans UC

Teams 
De volgende twintig teams spelen in de Ligue 1 tijdens het seizoen 2009/10.

Ranglijst

Eindstand alle wedstrijden

Eindstand thuiswedstrijden

Eindstand uitwedstrijden

Legenda eindstanden

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Statistieken

Koplopers per speelronde

Topscorers

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2009/10 in alle 38 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Olympique Marseille

Bijgaand een overzicht van de spelers van Olympique Marseille, die in het seizoen 2009/10 onder leiding van trainer-coach Didier Deschamps voor de negende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Frankrijk werden.

Prijzen

Speler van de maand 
 De speler van de maand is een initiatief van de spelersvakbond UNFP en mediapartners L'Équipe, Canal+ en RTL. Zij nomineren elke maand drie spelers waar het Franse publiek op mag stemmen en een winnaar uit volgt.

Individuele prijzen Ligue 1 
 Beste speler: Lisandro López
 Talent: Eden Hazard
 Keeper: Hugo Lloris
 Trainer: Jean Fernandez
 Mooiste doelpunt: Mamadou Niang
 Team van het seizoen:

Zie ook
Coupe de la Ligue 2009/10
Coupe de France 2009/10

Frans voetbalseizoen
Competitievoetbal 2009/10